Il doppio  deli Trarlgon Challenger 2022 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2022.

Max Purcell e Luke Saville erano i detentori del titolo, ma non hanno partecipato.

Manuel Guinard e Zdenek Kolar hanno sconfitto in finale Marc-Andrea Huesler e Dominic Stricker con il punteggio di 6-3 6-4.

Teste di serie

  Jesper de Jong /  Robin Haase (primo turno)
  Christopher Rungkat /  Divij Sharan (semifinale)

  Manuel Guinard /  Zdenek Kolar (campioni)
  Marc-Andrea Huesler /  Dominic Stricker (finale)

Wildcard

  Calum Puttergill /  Dane Sweeny (semifinale)

  Joshua Charlton /  Patrick Fitzgerald (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Traralgon Challenger 2022